РТИ (эр-тэ-и́) — многозначная буквенная аббревиатура:

 РТИ — резиновые технические или резинотехнические изделия 
 в России и в других постсоветских странах есть множество заводов РТИ
 РТИ — радиотехнические изделия
 РТИ — радиотехнический институт, в частности:
 Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца Российской Академии наук (РТИ РАН).
 РТИ — холдинг ОАО «РТИ» — основной акционер ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные системы»
 РТИ — белорусские баскетбольные команды, призёры чемпионата Белоруссии по баскетболу:
 РТИ (Минск)
 РТИ-2-РУОР (Минск)
 РТИ —  (RIT), , Нью-Йорк, США.
 РТИ — рентгенотелевизионный интроскоп

См. также 
 РТИ Системы — ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные системы»
 RTE
 RTI